Niell ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Niell (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Gabriel Niell (1941–2013), argentinischer Radrennfahrer